Racing puede referirse a:

Clubes de fútbol

Argentina 
Club Atlético Racing, club de fútbol de Córdoba, Provincia de Córdoba;
Racing Athletic Club de Olavarría, institución deportiva de Olavarría, Provincia de Buenos Aires; 
Racing Club de Avellaneda, institución deportiva de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires;
Racing Club (Trelew), institución deportiva de Trelew, Provincia del Chubut;

Bélgica 
Koninklijke Racing Club Genk, institución deportiva de Genk;
Racing Mechelen, institución deportiva de Malinas;

España 
Racing Club de Ferrol, institución deportiva de Ferrol, Galicia;
Racing Club de Madrid, club de fútbol desaparecido de Chamberí, Madrid;
Racing Club Portuense, institución deportiva de El Puerto de Santa María, Andalucía;
Racing de Sama, club de fútbol desaparecido de Sama de Langreo, Asturias;
Racing Murcia Fútbol Club, club de fútbol, Murcia;
Real Racing Club de Santander, institución deportiva de Santander, Cantabria.
Real Racing Club de Santander "B", filial del anterior.

Estados Unidos 
Racing Louisville FC, club de fútbol femenino de Louisville, Kentucky.
Racing Sacramento City FC, club de fútbol de Sacramento, California.

Francia 
Racing Club de Francia, club de fútbol de París;
Racing Club de Lens, institución deportiva de Lens, Paso de Calais;
Racing Club de Strasbourg, institución deportiva de Estrasburgo, Alsacia;

Haití 
Racing Club Haïtien, club de fútbol de Puerto Príncipe;

Luxemburgo 
Racing FC Union Luxemburgo, club de fútbol de la ciudad de Luxemburgo;

Perú 
 Racing Club Huamachuco, institución deportiva de Huamachuco en el departamento de La Libertad.
Racing Foot Ball Club, institución deportiva de Huancavelica en el departamento de Huancavelica

Uruguay 
Racing Club de Montevideo, institución deportiva de Montevideo.

Clubes de rugby

Francia 
Racing 92, club de rugby de Nanterre.